Le psaume 22 peut désigner :
 le psaume 22 (21) : psaume 22 selon la numérotation hébraïque, psaume 21 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 23 (22) : psaume 23 selon la numérotation hébraïque, psaume 22 selon la numérotation grecque.

 le Psaume 22 d'Anton Bruckner.